Хинт — многозначный термин.

Фамилия 
 Хинт, Ааду (1910—1989) — эстонский советский писатель, брат Йоханнеса Хинта.
 Хинт, Александр Мадисович (1884—1943) — эстонский капитан дальнего плавания и политик, депутат Рийгикогу 1-го созыва (1921—1923).
 Хинт, Йоханнес Александрович (1914—1985) — эстонский советский изобретатель.
  (род. 1937) — эстонский социолог и политик, депутат Рийгикогу 7-го созыва (1992—1995).

Информационные технологии 
Хинт (от  — «подсказка») — сленговое название некоторых инструментов:
 Подсказка — элемент графического интерфейса, служащий средством обучения пользователя.
 Подсказка — средство в языке SQL, позволяющее явным образом влиять на план запроса.

См. также 
 Хинтинг